Премия Европейской Киноакадемии за лучший фильм присуждается ежегодно с 1988 года (до 1997 года награда носила название Феликс)..

European Film Awards